Alison Riske era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Akgul Amanmuradova 2–6, 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Laura Pous Tió (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková (quarti di finale)
  Vesna Dolonc (ritiro)
  Michaëlla Krajicek (semifinali)

 Alison Riske (campionessa)
 Akgul Amanmuradova (finale)
 Aleksandra Panova (semifinali)
 Stefanie Vögele (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ de Touraine 2011